Бурратор — община в Англии, в графстве Девон. Ее территория полностью входит в Дартмур, одного из 13  Англии и Уэльс.
Община было создано путем объединения трех старейших общин ,  и  в 1999 году.

География 
Значительная часть территории общины представляет собой вересковое пустошь. Возле деревни Миви находится , которое является основным источником воды для Плимут. Оно построено на самой большой реке общины .

Население 
Это одна из наименее заселенных общин Англии. В 2001 году население составляло 1540 человек и упало до 1445 в 2011 году.

История 
Название общины происходит от топонима небольшого холма с плоской верхушкой «скала Бурра» (), который находится вблизи южного конца водохранилища.

Побратимом общины является муниципалитет Матье в Нижней Нормандии (Франция).

В Бурраторе умер и похоронен Джеймс Брук — первый Раджа Саравака.

Примечания 

Девон
Общины Англии